Anfossi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Anfossi (1819–1870), italienischer Unabhängigkeitskämpfer
 Giovanni Anfossi (1864–1946), italienischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Giuseppe Anfossi (* 1935), italienischer Bischof von Aosta
 Michael Anthony Anfossi (Michael Anthony of St. Louis Gonzaga OCD; 1799–1878), Karmelit sowie katholischer Titularbischof und Apostolischer Vikar von Mangalore in Indien
 Pasquale Anfossi (1727–1797), italienischer Komponist